

Personnalités 
 Gérard Cousseau dit « Gégé », dessinateur et scénariste de bande dessinée
 Admilson Estaline Dias Barros dit  « Gégé » ou « Gêgê », footballeur capverdien
 Gégé, ancienne entreprise française fabricante de jouets

Toponymie 
Gégé, village de l'île d'Anjouan aux Comores